Mitologia
Ali (mitologia), fill d'Odin.
 Cinema'
 Alí (pel·lícula)
 Toponímia''
 Alì, municipi italià de l'illa de Sicília.